Кодро — фамилия. Известные носители:

 Кодро, Кенан (род. 1993) — боснийский футболист. Сын Мехо Кодро.
 Кодро, Мехо (род. 1967) — боснийский футболист.